Den här artikeln innehåller alla trupper till Copa América 2011 som spelades i Argentina 1 juli till 24 juli 2011. Matcher, mål och klubbadress i trupplistan gäller före turneringens start den 1 juli.

Grupp A

Förbundskapten:  Sergio Batista

Förbundskapten:  Gustavo Quinteros

Förbundskapten:  Hernán Darío Gómez

Förbundskapten:  Ricardo La Volpe

Grupp B

Förbundskapten:  Mano Menezes

Förbundskapten:  Reinaldo Rueda

Förbundskapten:  Gerardo Martino

Förbundskapten:  César Farías

Grupp C

Förbundskapten:  Claudio Borghi

Förbundskapten:  Luis Fernando Tena

Förbundskapten:  Sergio Markarián

Förbundskapten:  Óscar Tabárez

Externa länkar
Copa América 2011 - Officiell webbplats

Spelartrupper